La Societat Espanyola de Mecànica de Roques (SEMR) és una associació sense ànim de lucre, fundada en 1967 amb l'objecte de “promoure la col·laboració entre els tècnics i científics interessats en el camp de la Mecànica de Roques”. També col·labora amb material i ponents en el màster de mecànica de sòl del Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques (CEDEX).

La Societat desenvoluparà les seves finalitats mitjançant:
 Organització de cursos, conferències, col·loquis i reunions
 Publicacions i intercanvi de documentació científica i tècnica.
 Col·laboració amb grups i associacions nacionals o estrangeres, relacionats amb la Mecànica de les Roques.
 Relació amb la Societat Internacional de Mecànica de les Roques.
 Promoció d'assistència a congressos i col·loquis internacionals.
 Creació de grups de treball i recerca.

La SEMR està adherida a la Societat Internacional de Mecànica de Roques (ISRM) i n'actua com a Grup Nacional Espanyol.

Publicacions 
 Reconocimiento, tratamiento y mejora del terreno, 2016 ISBN 978-84-945284-2-2

Vegeu també 
 Societat Espanyola de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica
 José Antonio Jiménez Salas

Referències

Enllaços externs 
 50 Aniversario de la Sociedad Española de Mecánica de Rocas a scribd

Entitats d'Espanya